Óscar Omar Ayala, calciatore paraguaiano
Óscar Darío Ayala, calciatore paraguaiano